

Anno 
 104 o 104 a.C.

Codici 
 104  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Marcello Pistoiese

Matematica 
 104 (numero) – numero naturale.